Miejscowości w USA:
 East Greenwich – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent
Gminy w USA:
 East Greenwich (ang. East Greenwich Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 East Greenwich (ang. East Greenwich Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Kent